Courtefontaine ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Courtefontaine (Doubs) im Département Doubs
Courtefontaine (Jura) im Département Jura